Peerally se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Abed Peerally
 M.Abed Peerally